Le mot milieu désigne en général :
 un lieu, un temps, un objet ou un concept situé à égale distance des extrémités ou de la périphérie ;
 ou bien une substance ou des conditions qui environnent les objets ou les êtres vivants auxquels on s'intéresse.
Milieu est aussi un nom propre, généralement issu de l'une des deux acceptions ci-dessus.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le milieu interplanétaire est la matière diffuse qui constitue l'espace du système solaire et à travers laquelle se déplacent les objets et les véhicules spatiaux.
 le milieu interstellaire est le gaz raréfié qui, dans une galaxie, existe entre les étoiles et leur environnement proche.

Biologie 
 Le milieu intérieur est l'ensemble des composants internes essentiels à la vie des animaux, notamment des liquides. Le milieu extérieur désigne l'environnement d'un organisme considéré comme un système.
 En biologie cellulaire, le milieu extracellulaire correspond à l'extérieur de la cellule.
 En microbiologie, un milieu de culture est un support gélosé qui permet la culture de cellules, de bactéries, de levures, de moisissures afin de permettre leur étude
 Dans le domaine de l'écologie, le milieu peut désigner l'habitat ou plus globalement l'environnement d'un organisme vivant ou d'une communauté d'espèce (écosystème ou biocénose)

Chimie 
 Le milieu réactionnel ou milieu de réaction est le milieu dans lequel a lieu une ou plusieurs réactions chimiques.

Écologie 
 Un biotope est un ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui héberge une flore et une faune spécifique. On différencie souvent l'eau, l'air et le sol comme milieux de base.

Mathématiques 
 En géométrie euclidienne, le milieu d'un segment est le point qui appartient au segment et qui est situé à égale distance de ses extrémités. Plus généralement, le milieu de deux points est l'isobarycentre de ces deux points; il se confond avec le milieu du segment dont ils sont les extrémités.

Sciences humaines et sociales

Géographie 

 Le milieu désigne ce qui entoure un être ou une chose : la nature qui nous entoure, les rapports que les hommes entretiennent entre eux, l'univers technologique, le tout en interrelations.C'est aussi notre cadre de vie, notre environnement immédiat.
 En Chine, le milieu est un des cinq points cardinaux.

Géopolitique 
 « L'Empire du Milieu » désigne la Chine.

Philosophie 
 Dans les philosophies orientales, la voie du milieu, Madhyamika chez les bouddhistes, est une sorte de voie de la sagesse, de philosophie et d'action qui tient compte de tous les facteurs environnementaux.

Sociologie 
 Le milieu social d'une ou plusieurs personnes désigne la condition de ces personnes dans les classes sociales.

Société

Criminalité 
 Le milieu est l'appellation du crime organisé en France.

Littérature 
 La Terre du Milieu (en anglais Middle-earth) est un continent imaginaire dans les œuvres de J. R. R. Tolkien.

Sports 
 En football, le milieu de terrain est une position de jeu.

Toponymie 
 Milieu est une ancienne commune française de l'Isère.
 Plusieurs rivières du Québec sont appelées .